József Nagy peut désigner :

 József Nagy (1881-19??), athlète hongrois ;
 József Nagy (1892-1963), joueur et entraîneur de football hongrois ;
 József Nagy (1960-), joueur de football hongrois ;
 József Nagy (1968-), homme politique slovaque.

Voir aussi 

 József Nagysándor (1803-1849), général hongrois.
 József Nemes-Nagy (1948-), géographe hongrois.